Der Begriff Furka wird im Zusammenhang mit zwei Alpenpässen verwendet:

 den Furkapass, der die Schweizer Kantone Uri und Wallis verbindet
 das Furkajoch, das die österreichischen Gemeinden Laterns im Laternsertal und Damüls verbindet

Furka ist der Familienname folgender Person:
 Árpád Furka (* 1931), ungarischer Chemiker

Siehe auch:
 Furca